Меха́:
 Мех — волосяной покров млекопитающих.
 Меха — то же, что бурдюк — мешок из шкуры животного для перевозки жидких и сыпучих веществ.
 Мехи́ — устройство для нагнетания воздуха куда-либо.
 Меха́ в фотографии — приспособление, позволяющее использовать для макросъёмки обычные объективы, складчатые стенки, из кожи или другого материала, фотографического аппарата.

Ме́ха:
 Мех () — популярное в фантастике название боевых шагоходов.
 Симулятор меха — жанр видеоигр, посвящённый управлению мехами.
 Меха () — поджанр в аниме и манге, основным атрибутом которого являются огромные боевые человекоподобные машины.
 Меха, Альбан (род. 1986) — албанский футболист, играющий на позиции полузащитника.

См. также 
 Мехи (значения)
 Мех (значения)